Schnellschuss bezeichnet:
 figurativ eine überstürzte Handlung, siehe Holterdiepolter 
 das Weben mit einem Schnellschützen
 Schusswaffengebrauch, ohne vorher sorgfältig zu zielen; siehe auch Hüftschuss
 eine schlecht oder überhastet recherchierte und redigierte Neuerscheinung eines Buches, manchmal als Reaktion auf ein aktuelles Ereignis  
 Schnellschuß (1995), einen Film von Thomas Roth